La palla al piede (Un fil à la patte) – opera teatrale di Georges Feydeau del 1894
 Un fil à la patte – film del 1914 diretto da Henri Pouctal
 Al guinzaglio di Eva (Un fil à la patte) – film del 1933 diretto da Charles Anton
 Un fil à la patte – film del 2005 diretto da Michel Deville